Bristow kan syfta på:

 Bristow (serie) – en tecknad serie
 Bristow Helicopters – ett brittiskt helikopterbolag i Aberdeen
 Bristow Norway – ett norskt helikopterbolag

Geografi

Tyskland 

 Bristow, Schorssow – ort, Schorssow, Mecklenburg-Vorpommern,

USA 

 Bristow, Oklahoma, Creek County, 
 Bristow, Iowa, Butler County,